Скоробогатько Віталій Якович (1927—1996) — український математик, Заслужений діяч науки України.
 Скоробогатько Ніна Іванівна (1894—1993) — український оперний піаніст-концертмейстер і вокальний педагог.

Українські прізвища